Ersin steht für:
 Ersin, türkischer männlicher Vorname und Familienname
 Ersin (Russland), Dorf und Verwaltungssitz eines gleichnamigen Koschuuns (Rajons) in der Republik Tuwa (Russland)
 Ersin (Fluss), Fluss in der Republik Tuwa (Russland)
 Verwaltungsbezirk in der Republik Tuwa, siehe Koschuun Ersin

Siehe auch:
 Dem Ersin und Börek Show, ein Webcomic